Il Gerry Weber Open 2007 è stato un torneo di tennis giocato sull'erba.
È stata la 15ª edizione del Gerry Weber Open,
che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2007.
Si è giocato al Gerry Weber Stadion di Halle in Germania, dall'11 al 17 giugno 2007.

Campioni

Singolare 

 Tomáš Berdych ha battuto in finale  Marcos Baghdatis, 7–5, 6–4

Doppio 

 Simon Aspelin /  Julian Knowle hanno battuto in finale  Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić, 6–4, 7–6(5)

Collegamenti esterni

 

 
ATP Tour 2007